|-
| (91201) 1998 SC162||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91202) 1998 SY170||||25 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (91203) 1998 UE18||||19 жовтня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (91204) 1998 UW32||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91205) 1998 US43||||22 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (91206) 1998 WY7||||24 листопада 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (91207) 1998 XW27||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91208) 1998 XO58||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91209) 1998 XH72||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91210) 1998 XS96||||11 грудня 1998||Меріда (Венесуела)||Орландо Наранхо
|-
| (91211) 1998 YJ2||||17 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (91212) 1998 YQ7||||24 грудня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 91213 Botchan||||22 грудня 1998||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| 91214 Діклементе (Diclemente)||||23 грудня 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні, Лучано Тезі
|-
| (91215) 1999 AN||1999 AN||5 січня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова, Людек Вашта
|-
| (91216) 1999 AU3||||10 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (91217) 1999 AM4||||11 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (91218) 1999 AM5||||10 січня 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу, Такеші Урата
|-
| (91219) 1999 AN7||||11 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (91220) 1999 AA8||||13 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (91221) 1999 AM15||||9 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (91222) 1999 AH16||||9 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (91223) 1999 AK20||||13 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (91224) 1999 BH||1999 BH||16 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (91225) 1999 BL3||||20 січня 1999||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (91226) 1999 BK7||||22 січня 1999||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (91227) 1999 BG9||||22 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (91228) 1999 BG13||||24 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (91229) 1999 BN15||||26 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (91230) 1999 BK16||||16 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91231) 1999 BP24||||18 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91232) 1999 BE25||||18 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91233) 1999 CL1||||6 лютого 1999||Обсерваторія Дінік||Ясукадзу Ікарі
|-
| (91234) 1999 CN1||||7 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (91235) 1999 CQ1||||7 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (91236) 1999 CP4||||6 лютого 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (91237) 1999 CY7||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91238) 1999 CB9||||13 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91239) 1999 CA10||||15 лютого 1999||Обсерваторія Батон-Руж||Обсерваторія Батон-Руж
|-
| (91240) 1999 CM27||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91241) 1999 CY28||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91242) 1999 CX32||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91243) 1999 CO33||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91244) 1999 CP33||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91245) 1999 CN34||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91246) 1999 CE35||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91247) 1999 CM40||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91248) 1999 CC44||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91249) 1999 CQ44||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91250) 1999 CZ46||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91251) 1999 CN49||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91252) 1999 CS49||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91253) 1999 CM65||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91254) 1999 CB79||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91255) 1999 CJ79||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91256) 1999 CX80||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91257) 1999 CG82||||13 лютого 1999||Астрономічна обсерваторія Монте-Аґліале||Еміліано Маццоні
|-
| (91258) 1999 CE84||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91259) 1999 CB85||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91260) 1999 CK87||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91261) 1999 CY94||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91262) 1999 CM99||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91263) 1999 CD104||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91264) 1999 CO104||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91265) 1999 CY108||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91266) 1999 CV112||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91267) 1999 CY113||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91268) 1999 CT135||||8 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (91269) 1999 CW136||||9 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (91270) 1999 CA138||||9 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (91271) 1999 CB147||||9 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (91272) 1999 CR151||||10 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (91273) 1999 DN||1999 DN||16 лютого 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (91274) 1999 DM3||||18 лютого 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч, Маріо Юріч
|-
| (91275) 1999 EW5||||13 березня 1999||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (91276) 1999 EH6||||14 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (91277) 1999 EW6||||14 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (91278) 1999 EC7||||14 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (91279) 1999 EN8||||14 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (91280) 1999 EO11||||15 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (91281) 1999 EQ11||||12 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91282) 1999 FL1||||16 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (91283) 1999 FE2||||16 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (91284) 1999 FE7||||19 березня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (91285) 1999 FP9||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (91286) 1999 FB17||||23 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 91287 Simon-Garfunkel||||21 березня 1999||Викротська обсерваторія||Кристофер Жак
|-
| (91288) 1999 FZ21||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91289) 1999 FN22||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91290) 1999 FR25||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91291) 1999 FD27||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91292) 1999 FF27||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91293) 1999 FD28||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91294) 1999 FD29||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91295) 1999 FK29||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91296) 1999 FW29||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91297) 1999 FD31||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91298) 1999 FQ31||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91299) 1999 FL32||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (91300) 1999 FZ34||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

91200